Malvar bezeichnet

 Malvar (Batangas), eine Stadtgemeinde in der Provinz Batangas, Philippinen
 Malvar (Rebsorte), eine weiße Rebsorte